Забу́л (,  — Zābol) — историческая область Афганистана, одна из 34-х ныне существующих провинций. Забул стал независимым от соседнего Кандагара в 1963. Административный центр — город Калат.

Территория — 17 343 км² с населением 320 100 человек на 2007 год.

Граничит с Пакистаном, а также с афганскими провинциями Газни и Пактика на востоке, Кандагар — на юго-западе, Урузган — на севере.

В его состав входят 9 районов:

 Аргахандаб
 Адхар
 Дейчопан
 Мизан
 Калат
 Шахджой
 Шамульзай
 Шимнкай
 Тарнак Ва Джалдак

Провинции Афганистана